Julio César Sánchez se puede referirse al:

 Julio César Sánchez (1932 - 1999) político y ministro colombiano.
 Julio César Sánchez (1965) músico español.